Klette (Plural Kletten) ist die Bezeichnung für:

 Kletten, eine Pflanzengattung
 anhaftende Klett-Früchte, siehe Epichorie

Klette bzw. Kletten ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Klette (1834–?), deutscher Bibliothekar
 Daniela Klette (* 1958), Terroristin der RAF
 Georg Ernst Kletten (1759–1827), deutscher Mediziner
 Herbert Klette (* 1926), deutscher Fußballspieler
 Hermann Klette (1847–1909), Architekt und königlich-sächsischer Oberbaurat von Dresden
 Johann Daniel Klette (1632–1700), Kaufmann und Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Johann Georg Klette (1650–1697), deutscher evangelischer Theologe
 Michael Klette (* 1959), deutscher Theaterregisseur
 Tilo Klette (* 1977), deutscher Basketballspieler

Kletten ist der Ortsname von:
 Kletten (Gemeinde Thomasberg), Ortsteil der Gemeinde Thomasberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Siehe auch:

 Klettverschluss
 Glette
 Glätte